Haindlgraben ist der Name von: 

 Haindlgraben (Gemeinde Ardning), Ortsteil der Gemeinde Ardning, Bezirk Liezen, Steiermark
 Haindlgraben (Gemeinde Proleb), Ortsteil der Gemeinde Proleb, Bezirk Leoben, Steiermark